Никола́й Росто́вский:
 Ростовский, Николай Абрамович (Фрумсон, 1873—1949) — русский и советский оперный певец (лирико-драматический тенор).
 Ростовский, Николай Васильевич (1971—1994) — командир танкового взвода, лейтенант.